Iron County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Iron County (Michigan)
 Iron County (Missouri)
 Iron County (Utah)
 Iron County (Wisconsin)